Farsang György (1901–1963) szobrász
 Farsang György (1935–2019) kémikus, egyetemi tanár

Jegyzetek